We Are the World puede referirse a:

We Are the World, escrita por Michael Jackson por obra caritativa por África.
We Are the World 25 for Haiti (Canción), spin off o nueva versión de la canción de Michael Jackson, realizada en el 2010 para la recaudación de fondos por Haití después de un terremoto devastador.
Somos el Mundo por Haití (Canción), Versión realizada por Hispanoamérica en español de We are the world 25 for Haiti.